Ambia kan syfta på följande:

 Ambia (djur), ett släkte fjärilar

Geografi

Spanien 

 Ambía, ort, Galicien, Provincia de Ourense,

USA 

 Ambia (ort), Indiana, Benton County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar